Akadanay steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Bermo in Niger, siehe Akadané
 eine Wasserstelle in der Gemeinde Aderbissinat in Niger, siehe Akadanay (Aderbissinat)

Siehe auch:
 Akadaney